Wickersheim steht für:
 Wickersheim (Wickersheim-Wilshausen), ein Ortsteil der elsässischen Doppelgemeinde Wickersheim-Wilshausen
 ein früherer Name der elsässischen Gemeinde Breuschwickersheim
 ein früherer Name der elsässischen Gemeinde Illwickersheim, heute Ostwald

Siehe auch:
 Wickersham